Het seizoen 2018–19 van Donar is het 47e seizoen van de club. Het wordt het vijfde jaar onder de naam Donar, nadat Gasterra de club medio 2014 verliet als hoofdsponsor. Donar is dit seizoen de titelverdediger in de Eredivisie en de NBB Beker. Ook neemt Donar dit jaar deel aan het Basketball Champions League, die in het seizoen 2016/2017 voor het eerst georganiseerd werd door de FIBA.

Na drie jaar werd voor het seizoen 2018-19 besloten om het contract met kledingsponsor Burned Basketball niet voort te zetten en met nieuwe kledingsponsor Macron een contract af te sluiten.

Team
Het seizoen 2018/19 is voor Coach Erik Braal zijn 4e seizoen bij de club. Meindert van Veen keerde na het uiterst succesvolle seizoen 2017–18 terug als assistent-coach. Van de selectie uit het seizoen 2017–18 keerden de Nederlanders Arvin Slagter, Jason Dourisseau, Sean Cunningham, Thomas Koenis, de 38-jarige Amerikaan Teddy Gipson en de Kroaat Drago Pasalic terug. Brandyn Curry besloot aanbiedingen van de club naast zich neer te leggen en beide een stap hogerop te zoeken. Ook Bradford Burgess en Evan Bruinsma vertrokken naar andere competities. Voor dit drietal werd vervanging gevonden in Jordan Callahan, Grant Sitton en Jobi Wall. Ook Shane Hammink kwam voor drie seizoenen als versterking naar Groningen.

Jeugdspelers Rienk Mast en Tim Hoeve keerden terug, terwijl Sjoerd Koopmans en Daan Maring, die door hun leeftijd niet meer in aanmerking kwamen voor het Dutch Talent League team van Donar, andere uitdagingen zochten. Koopmans vond deze in een eredivisionist, Aris Leeuwarden.

Nieuwkomers Jordan Callahan en Jobi Wall konden hun draai niet goed vinden in Groningen en de club besloot daarom hun contracten tijdens het seizoen voortijdig te beëindigen.

Spelers

Diepte van de Bank

Transfers

Voorbereiding

Supercup
Supercup 2018

Regulier seizoen

Europa

Basketball Champions League

Eerste voorronde

Gebeurtenissen
7 augustus 2018 - Grant Sitton naar Donar, selectie compleet
30 juli 2018 - Teddy Gipson ook komend seizoen bij Donar
19 juli 2018 - Point guard Jordan Callahan tekent bij Donar
13 juli 2018 - Shane Hammink tekent voor drie seizoenen bij Donar
6 juli 2018 - Joseph 'Jobi' Wall tekent voor een seizoen bij Donar
1 juni 2018 - Brandyn Curry vertrekt naar ESSM Le Portel in Frankrijk

Nederlandse basketbalclub in het seizoen 2018-19